|-
| 100001 - || || 20 d'octubre, 1982 || Kitt Peak || G. Aldering
|-
| 100002 - || || 30 d'agost, 1983 || Palomar || J. Gibson
|-
| 100003 - || || 1 de setembre, 1983 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 100004 - || 1983 VA || 1 de novembre, 1983 || IRAS || IRAS
|-
| 100005 - || 1986 RY || 6 de setembre, 1986 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 100006 - || || 28 de febrer, 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 100007 - || || 13 de febrer, 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100008 - || 1988 QZ || 16 d'agost, 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 100009 - || || 1 de setembre, 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 100010 - || || 14 de setembre, 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 100011 - || || 11 de novembre, 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 100012 - || || 25 de gener, 1989 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 100013 - || || 4 de febrer, 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100014 - || || 26 de setembre, 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100015 - || || 28 de setembre, 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 100016 - || || 28 de setembre, 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 100017 - || || 3 d'octubre, 1989 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 100018 - || || 7 d'octubre, 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100019 Gregorianik || || 23 d'octubre, 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 100020 - || || 23 d'agost, 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 100021 - || || 16 d'agost, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100022 - || || 22 de setembre, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100023 - || || 22 de setembre, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100024 - || || 22 de setembre, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100025 - || || 22 de setembre, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100026 - || || 22 de setembre, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100027 Hannaharendt || || 12 d'octubre, 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 100028 - || || 10 d'octubre, 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 100029 Varnhagen || || 10 d'octubre, 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 100030 - || || 18 de novembre, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100031 - || || 20 de març, 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 100032 - || || 8 d'abril, 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100033 - || || 9 d'abril, 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 100034 - || || 2 d'agost, 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100035 - || || 5 d'agost, 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 100036 - || || 6 d'agost, 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 100037 - || 1991 RM || 4 de setembre, 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 100038 - || || 13 de setembre, 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 100039 - || || 15 de setembre, 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 100040 - || || 11 de setembre, 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 100041 - || || 8 de setembre, 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100042 - || || 16 de setembre, 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 100043 - || || 29 de setembre, 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100044 - || 1991 TX || 1 d'octubre, 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 100045 - || || 5 d'octubre, 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 100046 - || || 2 d'octubre, 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 100047 Leobaeck || || 2 d'octubre, 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 100048 - || || 2 d'octubre, 1991 || Palomar || C. P. de Saint-Aignan
|-
| 100049 Césarann || || 6 d'octubre, 1991 || Palomar || A. Lowe
|-
| 100050 Carloshernandez || || 6 d'octubre, 1991 || Palomar || A. Lowe
|-
| 100051 Davidhernandez || || 6 d'octubre, 1991 || Palomar || A. Lowe
|-
| 100052 - || || 7 de novembre, 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 100053 - || || 2 de gener, 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100054 - || || 29 de gener, 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100055 - || || 29 de gener, 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100056 - || || 29 de febrer, 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100057 - || || 29 de febrer, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 100058 - || 1992 EH || 5 de març, 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100059 - || || 1 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 100060 - || || 1 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 100061 - || || 1 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 100062 - || || 2 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 100063 - || || 2 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 100064 - || || 1 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 100065 - || || 8 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 100066 - || || 8 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 100067 - || || 2 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 100068 - || || 8 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 100069 - || || 2 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 100070 - || || 3 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 100071 - || || 1 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 100072 - || || 1 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 100073 - || || 1 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 100074 - || || 26 de juliol, 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100075 - || || 8 d'agost, 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 100076 - || || 8 d'agost, 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 100077 - || || 7 d'agost, 1992 || Palomar || A. Lowe
|-
| 100078 - || || 2 de setembre, 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100079 - || || 2 de setembre, 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100080 - || || 2 de setembre, 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100081 - || || 27 de setembre, 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100082 - || || 27 de setembre, 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100083 - || || 30 de setembre, 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 100084 - || || 26 de setembre, 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 100085 - || || 25 d'octubre, 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 100086 - || || 18 d'octubre, 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100087 - || || 22 de gener, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100088 - || 1993 DC || 18 de febrer, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100089 - || || 23 de març, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100090 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100091 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100092 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100093 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100094 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100095 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100096 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100097 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100098 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100099 - || || 21 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100100 - || || 21 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
0